Jan Samuel Chrzanowski (zm. 1688) – podpułkownik, komendant Lwowa
 Jan Chrzanowski (ur. ok. 1753) – podpułkownik, odznaczony Orderem Virtuti Militari
 Jan Chrzanowski (1876–1964) – działacz niepodległościowy i socjalistyczny, odznaczony Krzyżem Niepodległości (19 grudnia 1930)
 Jan Chrzanowski (1898–1940) – major piechoty Wojska Polskiego, odznaczony Krzyżem Walecznych (trzykrotnie) i Złotym Krzyżem Zasługi. 
 Jan Chrzanowski – działacz niepodległościowy, odznaczony Medalem Niepodległości (16 marca 1937)
 Jan Chrzanowski – działacz niepodległościowy, odznaczony Medalem Niepodległości (8 listopada 1937)
 Jan Bronisław Chrzanowski – działacz niepodległościowy, odznaczony Medalem Niepodległości (18 marca 1938)

Przypisy